Schelmenbach ist ein Gewässername:

 Schelmenbach (Blies), linker Zufluss der Blies bei Mimbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Schelmenbach (Federbach), linker Zufluss des Federbachs (zur Lein) bei Horn, Gemeinde Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schelmenbach (Gronbach), rechter Zufluss des Gronbachs (zur Murr) bei Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schelmenbach (Fornsbach), rechter Zufluss des Fornsbachs an der Kreisgrenze zwischen Glashofen, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall und Hinterbüchelberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schelmenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Schwarzwälder Kinzig bei Bergach, Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schelmenbach (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach bei Tiefenbach, Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schelmenbach (Rötenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Rötenbachs bei Bubenorbis, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schelmenbach (Ruppertshofer Bach), rechter Zufluss des Ruppertshofer Bachs (zum Scherrbach) nach Ruppertshofen, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schelmbach
 Schelmenklinge